Икбал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Икбал, Ахсан (род. 1958) — пакистанский государственный деятель, действующий министр планирования, реформ и развития страны.
 Икбал, Джавед (1956—2001) — пакистанский серийный убийца, убивший сотню детей.
 Икбал, Зафар (род. 1956) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1980 года.
 Икбал, Зидан (род. 2003) — англо-иракский футболист.
 Икбал, Манзар (род. 1958) — американский хоккеист на траве.
 Икбал, Мухаммад (1877—1938) — поэт, философ и общественный деятель Британской Индии, ключевая фигура в литературе урду.
 Икбал, Надеем (род. 1983) — индийский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи.

Другое 
 Икбал — крикетный стадион в пакистанском городе Фейсалабад.

См. также 
 «Аллама Икбал» — один из крупнейших международных аэропортов Пакистана.

</noinclude>